Jméno Pomník obětem komunismu nese několik pomníků:

 Pomník obětem komunismu (Masaryktown)
 Pomník obětem komunismu (Petřín)

Jméno Památník obětem komunismu nese několik památníků:
 Památník obětem komunismu (Liberec)
 Památník obětem komunismu (Motol)

Externí odkazy 
 Odkaz na rozcestník na www.totalita.cz
 Odkaz na seznam pomníků na stránkách KPV ČR